Țigănești se poate referi la:

 Țigănești, localitate în județul Argeș, 
 Țigănești, localitate în județul Bacău,
 Țigăneștii de Beiuș (Cigányosd), localitate în județul Bihor,
 Țigăneștii de Criș (Cigányfalva), localitate în județul Bihor,
 Țigănești, localitate în județul Galați,
 Țigănești, localitate în județul Ilfov,
 Țigănești, localitate în județul Teleorman,, reședința comunei cu același nume
 Rezervația Peisagistică Țigănești, zonă peisagistică protejată în Republica Moldova,
 Țigănești, localitate în raionul Strășeni, Republica Moldova,
 Lacul Țigănești, lac glaciar situat la altitudinea de 2.050 m în Munții Bucegi,
 Căldarea Țigănești, circ glaciar în Munții Bucegi,
 Culmea Țigănești (2.195 m), vârf în Carpații Meridionali.

Vezi și 
 Țigănași (dezambiguizare)
 Țigana

Toponime românești